Miejscowości w Anglii 
 Thorpe – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Thorpe – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Thorpe (Derbyshire) 
 Thorpe (Nottinghamshire) 
 Thorpe (North Yorkshire)
 Thorpe next Haddiscoe – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
Zobacz też
 Thorpe Abbotts
Osoby o nazwisku Thorpe 
 Adam Thorpe – pisarz
 Chris Thorpe – saneczkarz
 Ian Thorpe – australijski pływak
 Jim Thorpe 
 Laura Thorpe – francuska tenisistka
 Mark Thorpe – nowozelandzki żużlowiec
 Richard Thorpe – reżyser filmowy
 Thomas Thorpe – wydawca sonetów Szekspira